Рэймонд Аллен (Рэй) Лио́тта (; имя при рождении — Рэймонд Джулиан Вичимарли (); ) — американский актёр кино и озвучивания; лауреат телевизионной премии «Эмми» (2005).

Наиболее известен по участию в фильмах «Славные парни» (1990), «Кокаин» (2001), «Ганнибал» (2001), «Идентификация» (2003), «Револьвер» (2005), «Козырные тузы» (2006) и «Ограбление казино» (2012). Всего снялся более чем в 100 фильмах. Также известен по озвучиванию Томми Версетти — главного героя игры Grand Theft Auto: Vice City (2002).

Биография 

Родился 18 декабря 1954 года в Ньюарке, США. В возрасте шести месяцев он был усыновлён Мэри и Альфредом Лиотта. Приёмные родители имели итальянские и шотландские корни, мать была чиновницей, отец — владельцем магазина автозапчастей, директором по персоналу и президентом местного демократического клуба. У него есть сестра Линда, тоже приёмная. По его собственным словам, Лиотта, ещё будучи в детском саду, узнал, что он был усыновлён. В 2000-х годах ему удалось разыскать свою биологическую мать, от которой он узнал, что имеет шотландское происхождение и что у него есть родная сестра и ещё пять сводных, и сводный брат.

Окончил Университет Майами в 1978 году, получив степень бакалавра изящных искусств.

Телевизионный дебют Лиотты состоялся в 1978 году в сериале «Другой мир». Широкую известность принесли фильмы 1986 года «Дикая штучка» Джонатана Демми и 1989 года «Поле его мечты» Фила Олдена Робинсона.

Популярность актёру принёс фильм Мартина Скорсезе 1990 года «Славные парни». За этими работами последовали главные роли в боевиках «Побег невозможен» (1994) и «Турбулентность» (1997). Помимо этого Лиотта снимался в эпизодических ролях в таких кинокартинах, как: «Полицейские», «Ганнибал», «Кокаин», «Наркобарон» и «Идентификация». Он также снялся в фильмах «Револьвер» вместе с Джейсоном Стейтемом и «Ограбление казино» с Брэдом Питтом.

В 2002 году Лиотта озвучил главного героя видеоигры «GTA: Vice City» Томми Версетти.

В 2014 году сыграл в фильме «Город грехов 2», в 2015 году снялся в документальном сериале «Рождение мафии». С 2016 по 2018 год был главным героем телесериала «Оттенки синего» в паре с Дженнифер Лопес. В 2019 году сыграл в фильме «Брачная история», а в 2021 году — в фильме «Множественные святые Ньюарка».

Личная жизнь 
С 1997 по 2004 год Лиотта состоял в браке с актрисой Мишель Грэйс. У них есть дочь Карсен Лиотта (род. 1998). На момент смерти Лиотта был помолвлен с актрисой Джейси Ниттоло, с которой завязал отношения в 2020 году.

Смерть 
Лиотта умер во сне 26 мая 2022 года, когда в Доминиканской Республике снимался фильм с его участием «Опасные воды»; ему было 67 лет.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Награды 
 2002 — «Grand Theft Auto: Vice City» — «G-Phoria» в категории «Лучшее озвучивание мужского персонажа»
 2005 — «Скорая помощь» — «Эмми» в категории «Лучший приглашенный актёр в драматическом телесериале»; «PRISM Award» в категории «Лучшая мужская роль в драматическом телесериале»

Номинации 
 1986 — «Дикая штучка» — «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль второго плана»
 1992 — «Незаконное проникновение» — MTV Movie Awards в категории «Лучший кинозлодей»
 1998 — «Крысиная стая» — Премия Гильдии киноактёров США в категории «Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале»
 2002 — «Наркобарон» — «Независимый дух» в категории «Лучшая мужская роль второго плана»

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Университета Майами